Экспозиция ( — выставление напоказ, изложение) в литературоведении и фольклористике — часть произведения, предшествующая началу развёртывания единиц структуры произведения, в частности, часть произведения в драме, эпосе, лирике, которая предшествует началу сюжета. В экспозиции следует расстановка действующих лиц, складываются обстоятельства, показываются причины, которые «запускают» сюжетный конфликт. Экспозиция может следовать как перед завязкой, так и после. В фольклористике также — часть кумулятивного произведения, предшествующая началу развёртывания элементов кумуляции.

Экспозиция — ввод в действие, короткий рассказ о событиях, предшествующих возникновению конфликта, экспозиция перерастает в завязку.

Экспозиция может вводить в повествование сведения о действующих лицах вне непосредственной связи с изображаемыми событиями. Некоторые специалисты различают:
 Форгешихте — сведения о том, что было до начала изображаемых событий.
 Цвишенгешихте — сведения о том, что было между изображаемыми событиями.
 Нахгешихте — сведения о том, что было после изображаемых событий.

Примечания

Литература 
 Амроян И. Ф. Типология цепевидных структур.
 Кретов А. А. Рекурсивная сказка.

Литературоведение
Фольклористика
Структурализм
Сюжет